Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Newcastle United FC in het seizoen 2000–2001. Het was het achtste opeenvolgende seizoen dat de club uit Noord-Engeland uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2000/01 en, voor het tweede jaar op rij, op de elfde plaats eindigden in de eindrangschikking.

Toeschouwers

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2001
Newcastle United FC